«Akamaru» puede referirse a:

Revista 
 Akamaru Jump,  revista japonesa de Manga, llamada también Shūkan Shōnen Jump.

Personajes 
 Akamaru, personaje del mundo de Naruto.

Divisiones administrativas

Francia 
 Akamaru, isla de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Gambier.